Космонавт Юрий Гагарин:
 космонавт Юрий Гагарин
 научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин»
 «Космонавт Гагарин» — советский речной пассажирский теплоход.